Гай Азиний Полион (Gaius Asinius Gallus) е име на римските политици:

 Гай Азиний Полион, историк, консул 40 пр.н.е.
 Гай Азиний Гал, консул 8 пр.н.е., съпруг на Випсания Агрипина
 Гай Азиний Полион (консул 23 г.), син на Гал и Випсания Агрипина
 Гай Азиний Полион, братовчед на Азиний Полион, консул 23 г.